Cerberus es el nombre latino del can Cerbero, feroz perro mitológico con múltiples cabezas.

Astronomía 
Cerberus (constelación): Antigua constelación de Cerberus.
Cerberus (Marte): Mancha oscura de Marte.

Biología 
Cerberus (proteína), Proteína encontrada en renacuajos.
Cerberus (animal), un género de serpientes de la familia Homalopsidae.

Ficción 
Cerberus (Marvel Comics), un personaje del Universo Marvel.
Cerberus (película), una película de ciencia de ficción.
Cerberus, una organización anti-alienígena en la franquicia del videojuego Mass Effect.
Cerberus, un personaje en el manga Cardcaptor Sakura.
Cerberus, un personaje en el manga Black Cat.
Cerberus, un zombi del anime de One Piece.
Cerberus, un jefe en Devil May Cry 3: Dante's Awakening.
Cerberus, un paradigma que consta de 3 comandos en Final Fantasy XIII.
Cerberus, un personaje en el manga de Saint Seiya.
Cerberus, un perro mascota muy inteligente que pertenece a Hiruma Youichi en el manga y anime Eyeshield 21.
 Cerberus,un perro demonio que pertenece a Yamato Hotsuin del anime Devil Survivor 2 The Animation.
 Cerberus, perro parte del equipo Bravo en la serie "SEAL"

Militar 
HMS Cerberus, un barco de la Marina Real Británica.
HMVS Cerberus, un buque de guerra de British Commonwealth.
HMAS Cerberus, Victoria, una base naval Australiana.
Cerberus, operación militar naval.

Otros 
Cerberus (Banda): Grupo Mexicano de Metal.
Cerberus Capital Management: Fondo privado Estadounidense.